Op Roland Garros 1975 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 4 tot en met 15 juni 1975.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Chris Evert en Olga Morozova deden ieder met een andere partner mee – zij kwamen elkaar in de finale tegen.

Het als tweede geplaatste duo Chris Evert en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Julie Anthony en Olga Morozova in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel, de eerste op de grandslamtoernooien. De Amerikaanse Evert had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Tsjecho-Slowaakse Navrátilová drie.

De Belgische Michèle Gurdal speelde samen met Donna Ganz uit de Verenigde Staten – zij verloren hun openings­partij.

De Nederlandse Elly Appel en Florența Mihai (Roemenië) kwamen evenmin voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF
 Uitslagen op Tennisforum

Roland Garros
ITF-toernooi in 1975